Die Saison 1987/88 war die 13. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga. Im Vorjahr war der SK Flötzersteig-Breitensee aufgestiegen, der den Klassenerhalt erreichte, absteigen musste hingegen der SK St. Pölten.

Der Titelverteidiger SK Merkur Graz wurde mit drei Punkten Vorsprung auf den SK VÖEST Linz erneut österreichischer Meister.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga im Schach 1987/88.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 10. und 11. Oktober 1987, 31. Oktober und 1. November 1987, 14. und 15. November 1987, 28. und 29. November 1987, 12. und 13. Dezember 1987, 30. und 31. Januar 1988, 13. und 14. Februar 1988, 27. und 28. Februar 1988 sowie am 12. und 13. März 1988. Die letzte Doppelrunde wurde zentral in Wien-Oberlaa ausgerichtet, die übrigen dezentral bei den beteiligten Vereinen.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1988/89 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 27. bis 29. Mai in Schwaz statt. Die Teilnehmer waren der SV Waagner-Biro Graz (Sieger der Westliga), der SK Schwaz (Sieger der Südliga) sowie mit dem SK Baden und dem SK Währing die beiden Erstplatzierten der Ostliga. Der Gastgeber gewann das Turnier und stieg damit in die Staatsliga auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand in Schachsport 24/6, Seite 2 (PDF; 959 kB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 33/6, Seite 7f. (PDF; 1,4 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1987
Schachveranstaltung 1988
Sportsaison 1987/88